I Popora o Papora (caratteri cinesi: 巴布拉; pinyin: Bābùlā) sono un popolo di aborigeni taiwanesi, residenti principalmente sul litorale occidentale dell'isola e nell'area attorno alla città di Taichung. Durante la dominazione delle dinastie Ming e Qing, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali iniziò a commerciare con i Popora, ed è a quel periodo che risalgono le prime testimonianze dell'esistenza della popolazione.

Gruppi etnici a Taiwan